Люган — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Люган — коммуна во Франции, в департаменте Тарн